Alicia Molik e Mara Santangelo hanno battuto in finale Katarina Srebotnik e Ai Sugiyama 7-6 (5), 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2007